Корпорация ASCII (株式会社 ア ス キ ー Kabushiki kaisha Asukī) была издательской компанией, базирующейся в Токио, Япония, . Являются разработчиками аппаратного обеспечения и системы для дисплеев JEGA, совместно с . В 2004 году она стала дочерней компанией Kadokawa Group Holdings, а 1 апреля 2008 года объединилась с другой дочерней компанией Kadokawa MediaWorks в ASCII Media Works.

Изданные игры 

Компании Японии
Производители компьютерных игр Японии
ASCII Media Works